Таор може бити:

 Таор (Ваљево), насеље града Ваљева, Србија
 Таор (Зелениково), насеље у општини Зелениково, Северна Македонија